

Nom commun 

Château peut désigner :
 château, construction médiévale ;
 château, superstructure d'un bateau ;
 château, domaine viticole, même si le domaine ne possède pas de construction de type « château ».

Patronyme 

 Agnès Château, actrice française ;
 Dominique Chateau (1948-), philosophe français ;
 Gilles Chateau (1885-1963), homme politique français ;
 Jean Château (1908-1990), pédagogue et professeur d'université français ;
 Jean Château (1929-2018), cycliste français  ;
 Karl Chateau (1992-), joueur français de rugby à XV ;
 François Château (1886-1965), homme politique français ;
 René Château (1906-1970), philosophe et homme politique français, connu également sous le nom de plume Jean-Pierre Abel ;
 René Chateau, éditeur vidéo français indépendant.

Toponyme

Château-Richer, ville du Québec.

Château, commune française de Saône-et-Loire ;
 Château, quartier de Villeneuve-d'Ascq ;
 Château-Arnoux-Saint-Auban, commune des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Château-Bernard, commune de l'Isère ;
 Château-Bréhain, commune de la Moselle ;
 Château-Chervix, commune de la Haute-Vienne ;
 Château-Chinon, ancienne commune de la Nièvre, divisée en deux communes distinctes après la Révolution :
 Château-Chinon (Campagne) ;
 Château-Chinon (Ville).
 Château-des-Prés, commune du Jura ;
 Château-d'Œx, commune du canton de Vaud ;
 Château-d'Olonne, commune de la Vendée ;
 Château-du-Loir, commune de la Sarthe ;
 
 Château-Garnier, commune de la Vienne ;
 Château-Gontier, commune de la Mayenne ;
 Château-l'Abbaye, commune du Nord ;
 Château-Landon, commune de Seine-et-Marne ;
 Château-Larcher, commune de la Vienne ;
 Château-la-Vallière, commune d'Indre-et-Loire ;
 Château-l'Évêque, commune de la Dordogne ;
 Château-l'Hermitage, commune de la Sarthe ;
 Château-Porcien, commune des Ardennes ;
 Château-Renard, commune du département du Loiret ;
 Château-Renault, commune d'Indre-et-Loire ;
 Château-Rouge, commune de la Moselle ;
 Château-Salins, commune de la Moselle ;
 Château-sur-Allier, commune de l’Allier ;
 Château-sur-Cher, commune du Puy-de-Dôme ;
 Château-sur-Epte, commune de l’Eure ;
 Château-Thébaud, commune de la Loire-Atlantique ;
 Château-Thierry, commune de l'Aisne ;
 Château-Verdun, commune de l'Ariège ;
 Château-Ville-Vieille, commune des Hautes-Alpes ;
 Château-Voué, commune de la Moselle.

Œuvres 

 Châteaux, timbres-poste belges d'usage courant au profit de causes solidaires.

Voir aussi 
 Tous les articles de Wikipédia commençant par « Château »

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français